Saint-Agnan is een gemeente in het Franse departement Nièvre (regio Bourgogne-Franche-Comté) en telt 162 inwoners (2009). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Château-Chinon (Ville).

Geografie 
De oppervlakte van Saint-Agnan bedraagt 23,3 km², de bevolkingsdichtheid is 6,8 inwoners per km².

Demografie 
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
 

Gemeente in Nièvre